Ikermiit bezeichnet:
 Ikermiit (Insel, Sikuiuitteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikermiit (Insel, bei Umiivik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikermiit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland